Noberasco – azienda italiana del settore alimentare
 Giuseppe Noberasco – partigiano e politico italiano
 Vita Noberasco – stilista italiana